Нижче наведено список 97 муніципалітетів провінції Реджо-Калабрія. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Реджо-Калабрія